Se også 561 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 

61
Artikler om enkelte år